Ма́рек Сва́тош (; 17 июня 1982, Кошице, ССР, ЧССР — 5 ноября 2016, Лоун-Три, Денверская агломерация, США) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 7 раунде под общим 227 номером командой «Колорадо Эвеланш».

28 сентября 2010 года подписал контракт с клубом КХЛ «Авангард» из Омска. 23 декабря 2010 года расторг контракт и отправился на драфт отказов в Сент-Луис, откуда его забрал «Нэшвилл Предаторз».

В январе 2013 года подписал контракт со словацким «Слованом» (Братислава), выступающим в КХЛ.

Личная жизнь 
Был женат на американке хорватского происхождения, в браке с которой родилось двое детей. Хоккеиста не стало 5 ноября 2016 года. Причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Достижения 
 Чемпион WHL (2002)
 Обладатель Мемориального кубка CHL (2002)
 Чемпион Словакии: 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Словацкая «лавина». Ушёл из жизни Марек Сватош

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кошице»
Игроки «Кутеней Айс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Умершие от передозировки наркотиков
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»